Hrvatski otoci:
 Pohlib (Planik), u Pohlipskom kanalu, između otoka Mauna i Planika
 Pohlib (Rab), hrid na jugu Barbatskog kanala, između Raba i Dolina